Корбутя́к — українське прізвище.

 Корбутяк Василь Юлійович — український політичний діяч.
 Корбутяк Дмитро Михайлович — український журналіст.
 Корбутяк Дмитро Васильович — український фізик, доктор фізико-математичних наук.

Українські прізвища